Cafezal é um bairro localizado na zona sul de Londrina.

Principais Vias

 Av. Chepli Thanus Daher
 Av. Presidente Abraham Lincoln
 Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra
 R. Joaquim Pereira
 R. João Guilherme
 R. Manuel Lopez Martinez
 R. Miguel Gil Ortega

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Aníbal de Siqueira Cabral (Conjunto Cafezal I)
 Conjunto Habitacional Antônio Marçal Nogueira (Conjunto Cafezal IV)
 Conjunto Habitacional Bárbara Daher (Conjunto Cafezal III)
 Conjunto Habitacional Oscavo Gomes dos Santos (Conjunto Cafezal II)
 Jardim Acapulco
 Jardim Atlanta
 Jardim Del Rey
 Jardim Tarobá
 Jardim Tarobá I
 Jardim Tarobá II
 Parque Industrial Kiugo Takata (Cilo 5)
 Residencial Café Cereja
 Residencial Quadra Sul

C